Sorry, een uitdrukking van spijt of medeleven
Sorry! (bordspel), een bordspel
Sorry! (videospel), het bordspel, ditmaal als videospel
Sorry! (televisieserie), een Britse sitcom uit 1980
Sorry (film), een Nederlandse korte film uit 2012.
Sorry (roman), een roman van Gail Jones uit 2007

In de muziek
Sorry (Ben Adams), een nummer van Ben Adams
Sorry (Beyoncé), een single van Beyoncé
Sorry (Bic Runga), de zesde single van het album Drive
Sorry (Buckcherry), een single van Buckcherry
Sorry (Daughtry), een nummer van de band Daughtry 
Sorry (Easybeats), een single van The Easybeats
Sorry (André Hazes & Lisa Boray), een lied van André Hazes & Lisa Boray, gecoverd door André Hazes & Roxeanne Hazes
Sorry (Grace Jones), een single van Grace Jones
Sorry (Guns N 'Roses), een nummer van Guns N 'Roses
Sorry (Jonas Brothers), een nummer van de Jonas Brothers
Sorry (Justin Bieber), een single van Justin Bieber
Sorry (Kensington), een single van Kensington
Sorry (Kyteman), een single uit 2009 van de Nederlandse zanger Kyteman
Sorry (Madness), een single van de band Madness
Sorry (Madonna), de derde track van het album Confessions on a Dance Floor, van Madonna
Sorry (album van Meg Myers), een album van Meg Myers
Sorry (single van Meg Myers), een single van Meg Myers
Sorry (Nothing but Thieves)
Sorry (Ruben Studdard), een single van Ruben Studdard
Sorry (Status Quo), een nummer van Status Quo
Sorry (Zion I), een nummer van Zion I

Zie ook
I'm Sorry (doorverwijspagina)
Apologie (doorverwijspagina)